Барбора Стрицова (чеськ. Barbora Strýcová, раніше Заглавова-Стрицова, 28 березня 1986) — чеська тенісистка, олімпійська медалістка. 
 Барбора Крейчикова (чеськ. Barbora Krejčíková) — чеська тенісистка, чемпіонка Ролан Гарросу в парній грі, лідер парного рейтингу WTA.
 Барбора Шпотакова (чеськ. Barbora Špotáková, 30 червня 1981, Яблонець-над-Нисою) — чеська метальниця списа, дворазова олімпійська чемпіонка.
 Барбора Маронкова (англ. Barbora Maronkova) — словацький дипломат.